«Вокзальная» — название станций метро:* :
 Вокзальная (станция метро, Самара) (проектируется)
 Вокзальная (станция метро, Красноярск) (строительство отменено)
 :
 Вокзальная (станция метро, Киев)
 Вокзальная (станция метро, Днепр)
 Вокзальная (станция метро, Донецк) (строительство отменено)
 :
 Вокзальная (станция метро, Минск)